Der Karjala Cup 2002 war seit 1996 die sechste Austragung des in Finnland stattfindenden Eishockeyturniers. Dieses Turnier ist Teil der Euro Hockey Tour, bei welcher sich die Nationalmannschaften Finnlands, Schwedens, Russlands und Tschechiens messen. Der Wettbewerb der Saison 2001/02 wurde erst zum Saisonende im April ausgespielt. Bereits im November desselben Jahres erfolgte die Austragung des Pokals der Folgesaison 2002/03.

Spiele

Tabelle

Weblinks 
 Ergebnisse des Karjala Cups  April 2002 auf Scoresway.com
 Karjala Cup 2001/02 auf Passionhockey.com

Eishockeyveranstaltung 2002
Euro Hockey Tour
Eishockeywettbewerb in Helsinki
Eishockeywettbewerb in Stockholm